Тро́шкин (Трошкина) — русская фамилия и топоним.

Фамилия

Трошкин 
 Трошкин, Александр Николаевич (род. 1955) — советский футболист и украинский тренер.
 Трошкин, Владимир Николаевич (1947—2020) — советский футболист, тренер.
 Трошкин, Владлен Павлович (1930—2015) — советский и российский кинооператор.
 Трошкин, Дмитрий Викторович (род. 1965) — главный тренер сборной России по самбо.
 Трошкин, Павел Артемьевич (1909—1944) — фотокорреспондент газеты «Известия», участник Великой Отечественной войны.

Трошкина 
 Трошкина, Галина Алексеевна (род. 1943) — советский, российский государственный и общественный деятель.

Топоним 
 Трошкин (аал) — в Ширинском районе Хакасии.

См. также 
 Трошев
 Трошин